Označení USS Wolverine nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Michigan (1843), kolesový parník sloužící v letech 1844–1912, od roku 1905 jako USS Wolverine
 USS Wolverine (IX-64), cvičná letadlová loď sloužící v letech 1942–1945, původně civilní kolesový parník Sandbee z roku 1913